Bomhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bomhoff (* 1944), niederländischer Ökonom und Politiker
 Heinrich Bomhoff (1878–1949), deutscher Architekt
 Gunnar Bomhoff (1887–1945), dänischer Großhändler und Widerstandskämpfer
 Elisabeth Bomhoff geb. Nielsen (1912–2014), dänische Widerstandskämpferin
 Hartmut Bomhoff (* 1965), deutscher Historiker
 Helmer Bomhoff (1916–1998), dänischer Jurist und Widerstandskämpfer
 Nils Bomhoff (* 1980), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Bomhof

en:Bomhoff